Фриц (Фридрих) Адамович Розинь (Розиньш) (; , волость Пурмсаты, Курляндия, Российская империя (ныне Латвийской Республики) — 7 мая 1919, с. Глужнева (ныне Лузнавская волость Латвии) — латышский революционер, марксист, издатель социал-демократической литературы, журналист, публицист.

Один из основателей Коммунистической партии Латвии и создателей латышской марксистской печати. Председатель правительства Республики Исколата (1917—1918). Комиссар земледелия в правительстве Советской Латвии (1919).

Биография 
С 1891 изучал медицину в Юрьевском университете, в 1894 — за революционную деятельность был исключен. С 1894 печатался в газетах.

В 1896 восстановился в университете на факультете права, но уже летом 1897 был арестован за участие в антиправительственной деятельности. В сентябре того же года освобожден из тюрьмы в Лиепае под домашний арест.

В 1899 эмигрировал в Англию и стал профессиональным революционером (партийный псевдоним «Козерог» (Āzis)). Был организатором и редактором латышских социал-демократических журналов. Один из основателей журнала «Latviešu Strādnieks» («Латышский рабочий», 1899—1900), позже «Sociāldemokrats» («Социал-демократ», 1900—1905), позже журнал «Sociāldemokrāts» (1900—1905), серию книг «Библиотека социал-демократов» (1900—1906).

Участвовал в создании Латышской социал-демократической рабочей партии (1904), был членом ЦК. С ноября 1905 вёл работу в Латвии, руководил партийной печатью.

Делегат 5-го съезда РСДРП (1907). В 1908 арестован, приговорён к каторге; в 1913 сослан в Восточную Сибирь, откуда бежал в США. Был редактором латышской социал-демократической газеты «Рабочий», занимавшей большевистские позиции.

В октябре 1917 вернулся в Латвию, с декабря председатель Исполкома Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии (Исколата) — первого советского правительства Латвии.

Член Учредительного собрания от Лифляндии.

С марта 1918 заместитель наркомнаца РСФСР; был членом Президиума ВЦИК. В 1919 комиссар земледелия в правительстве Советской Латвии. Автор работ по вопросам марксистской философии, международного рабочего движения, аграрных отношений в Латвии.

Розинь был одним из самых образованных и интеллигентных латышских большевиков, но при этом с довольно национальными взглядами, за что и подвергался критике товарищей по партии.

Впервые перевёл на латышский язык и издал в 1900 «Манифест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса.

Умер от пневмонии. Похоронен в Риге на Братском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Розинь

Похороненные на Братском кладбище (Рига)
Революционеры Российской империи
Революционеры Латвии
Журналисты Латвии
Журналисты Российской империи
Публицисты Латвии
Публицисты Российской империи
Кабинет Петериса Стучки
Коммунисты Латвии
Члены Президиума ВЦИК
Репрессированные в Российской империи
Большевики
Переводчики Латвии
Переводчики с немецкого языка
Умершие от пневмонии
Латвийские социал-демократы
Издатели Латвии
Издатели Российской империи
Марксисты
Министры сельского хозяйства Латвии
Переводчики сочинений Карла Маркса